Die 22. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  22. Division (Deutsches Kaiserreich)
  22. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  22. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  22. Infanterie-Division (Wehrmacht), auch 22. Luftlande-Infanterie- und 22. Volksgrenadier-Division
  22. Luftwaffen-Felddivision
  22e division d'infanterie (Frankreich)
  22. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  22. Landwehr Infanterietruppendivision (ab 1917 22. Schützendivision), Verband der k.k. Landwehr
  22. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  22. Gebirgs-Infanterie-Division (Polen)
  22nd Division (Vereinigtes Königreich)
  22nd Infantry Division (Philippinen)
  22nd Infantry Division (Indien)
  22. Infanterie-Division (Südkorea)
  22. Division (Republik China), kämpfte im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg und im Pazifikkrieg
  22. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  22. Infanterie-Division (Wehrmacht), auch 22. Luftlande-Infanterie- und 22. Volksgrenadier-Division

Kavallerie-Verbände 
  22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division
  22nd Cavalry Division (Vereinigte Staaten)

Gepanzerte Verbände 
  22. Panzer-Division (Wehrmacht)

Verbände Luftstreitkräfte 
  22. Flieger-Division (Wehrmacht)
  22nd Strategic Aerospace Division (Vereinigte Staaten)
  22. Garde-Schwere-Bomber-Flieger-Division (Russland)

Sonstige Verbände 
  22. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern